Star Wars: The Clone Wars steht für:

 Star Wars: The Clone Wars (Fernsehserie), eine US-amerikanische Computeranimationsserie.
 Star Wars: The Clone Wars (Film), ein US-amerikanischer Computeranimationsfilm.

Siehe auch:
 Star Wars: Clone Wars, eine US-amerikanische Zeichentrickserie (2003–2005)